Circeis paleocaenicum är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1981. Circeis paleocaenicum ingår i släktet Circeis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
paleocaenicum